Кабеса-дель-Буэй ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 475,06 км². Население — 5395 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 188 км.

История 
Город основан в 1387 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса